Il singolare del torneo di tennis Colorado Tennis Classic 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brian Baker che ha battuto in finale K. J. Hippensteel 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Robert Kendrick (primo turno)
 Uros Vico (primo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Cecil Mamiit (primo turno)

 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Rik De Voest (semifinali)
 Ramón Delgado (secondo turno)
 Eric Taino (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Colorado Tennis Classic 2004